Hafnia kan henvise til flere artikler:

 Hafnia – primærbetydning; det latinske ord for København
 Hafnia FC – en dansk floorballklub
 Hafnia Forsikring – en dansk forsikringsvirksomhed 
 Hotel Hafnia (København)
 Hotel Hafnia (Tórshavn)
 Hafniumnavnet på dette grundstof kommer af Hafnia
Frederiksberg Idræts-Foreninghvis tidligere navn var Hafnia